Тата́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от названия народа — татары.

Россия 
 В Москве:
 Татарская улица.
 Большая Татарская улица.
 Татарская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Татарская улица — улица в Таганроге.
 Татарская улица — улица в Томске.

Крым 
 Татарская улица — улица в Евпатории.

Украина 
 Татарская улица — улица в Днепре.
 Татарская улица — улица в Киеве.

Казахстан 
 Татарская улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Большой Татарский переулок;
 Малый Татарский переулок;
 Татарский переулок.